Uggla är en svensk frälseätt, troligen härstammande från Västergötland. Ätten fortlever i Sverige, där en gren innehar friherrlig värdighet. Dessutom fortlever ätten i Finland, Norge, Polen och USA.

Äldsta kända stamfader är väpnaren Claes Hansson till Bosgården (levde 1515, död före 1526). Med hans sonsons, befallningsmannen på Älvsborg Claes Arvidsson, söner utgrenade sig ätten i tre huvudgrenar, den finländska grenen, Krokstadsgrenen samt den värmländska grenen. En sonson till Claes Arvidsson var amiralen Claes Uggla (1614–1676) som 1676 upphöjdes till friherre innan han senare samma år stupade i sjöslaget vid Ölands södra udde.

Den finländska grenen immatrikulerades 1818 på Finlands Riddarhus som adliga ätten nr 4. Adliga ätten Uggla har nummer 100 och den friherrliga ätten nummer 69 i det svenska Riddarhuset.

Uggla är en av den svenska adelns mest månghövdade ätter. Namnet bars den 31 december 2013 av 499 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Uggla 
 Alarik Uggla (1860–1908), finländsk operasångare
 Allan Uggla (1878–1959), militär 
 Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (född 1948), dansk-svensk näringslivsperson
 Arvid Uggla, flera personer
 Arvid Uggla (bibliotekarie)  (1883–1964)
 Arvid Uggla (ingenjör) (1854–1913), järnvägsingenjör
 Arvid Uggla (veterinär) (född 1948), veterinär, professor
 Bengt Uggla (1937–2018), militär
 Bertil Uggla (1890–1945), officer, idrottare och idrottsledare
 Carl Uggla, flera personer
 Carl Uggla (författare) (född 1944), författare
 Carl Uggla (konstnär) (1859–1933), konstnär
 Carl Uggla (militär) (1875–1937), militär
 Carl Uggla (politiker) (1808–1879), bruksägare, riksdagsman
 Carl Carlsson Uggla (död 1660), militär
 Carl Hildebrandsson Uggla (1725–1803), topograf, heraldiker, bibliofil
 Claas (Klas) Uggla (1614–1676), amiral och friherre
 Claës Uggla (1916–2000), patenträttsråd
 Dan Uggla (född 1980), amerikansk basebollspelare
 Einar Uggla (1888–1956), målare och kopist
 Emil Uggla  (1857–1941), militär
 Emilia Uggla (1819–1855), pianist och sångerska
 Emilie Uggla (1811–1894), målare
 Erik Uggla (1905–1991), jurist
 Evald Uggla, flera personer
 Evald Uggla (1824–1892), ämbetsman
 Evald Uggla (1861–1931), militär och försäkringsman
 Evald Uggla (1920–1991), botaniker, tecknare och grafiker
 Evald E:son Uggla (1888–1946), godsägare, kammarherre och konsthistoriker
 Gustaf Uggla (1846–1924), militär och adjutant
 Hans Uggla (1907–1989), sjöofficer, konteramiral
 Ingeborg Uggla-Rosén (1914–1977), musiker, målare och tecknare
 Johan Pedersson Uggla (född 1976), svensk-dansk företagsledare
 Karl-Lennart Uggla (1928–2011), ämbetsman
 Klas Uggla (1614–1676), amiral
 Madeleine Uggla (1920–2018), musikpedagog och sångerska
 Magnus Uggla (född 1954), artist
 Maria Aurora Uggla (1747–1826), hovdam
 Robert Mærsk Uggla (född 1978), svensk-dansk företagsledare
 Sven Uggla (1908–1980), flygvapensofficer
 Torsten Uggla (1869–1923), krigsdomare
 Wilhelm Uggla (1880–1957), elektroingenjör
 Nikita Uggla (född 2001), skådespelerska

Källor 
Sveriges ridderskaps och adels kalender, Stockholm, 2013.
 Riddarhusets Ätt- och vapendatabas

Noter  

 
Svenska efternamn

en:Uggla